«Águila» o «Águilas», «El Águila» puede referirse a:

Naturaleza 
 Águila, ave depredadora;
 Aquila (género), restos fósiles de un género de aves que incluye las águilas verdaderas;
 Águila, nombre común de la planta Acer campestre;

Lugares 
 Águila (Arizona), localidad en Arizona, Estados Unidos;
 Águila (Bajo Maestrazgo), monte en el Bajo Maestrazgo;
 Águila (Bañeres), monte entre Bañeres de Mariola y Bocairente;
 Águila (Sierra de Navarro), monte en el término municipal de Requena;
 Águilas, ciudad de la Región de Murcia, España;
 Bahía de las Águilas, bahía del mar Caribe, en la isla de La Española;
 Bec de l'Águila, espacio protegido en Muchamiel;
 El Águila, municipio del Valle del Cauca, Colombia;
 Isla Águila, del archipiélago de las Malvinas;
 Islote Águila, en la provincia de la Antártica chilena;
 Monte Águila, localidad chilena en la Región del Biobío;
 Peñón del Águila, isla en Noja (Cantabria);
 Sierra del Águila, nombre de varias sierras en España y México;
 Sima del Águila Alfonso, en el término municipal de Cofrentes;

Personas 
 Bernardo Ibáñez Águila (1902–1983), profesor normalista, sindicalista y diputado chileno;
 Emilia Águila Moya (1860–1940), esposa del presidente de México Victoriano Huerta;
 Guerreros águila, una clase especial en la infantería militar del ejército azteca prehispánico;
 José Delgado Saldaña, luchador profesional mexicano más conocido por el apodo de «Águila» o «Essa Ríos»;
 Juan del Águila (1545–1602), militar español;

Simbolismo 
 Águila (heráldica), símbolo iconográfico y heráldico;
 Águila (símbolo), emblema supremo de dioses, gobernantes y guerreros;
 Águila bicéfala, como el anterior, símbolo iconográfico y heráldico;
 Águila de San Juan, figura asociada tradicionalmente al evangelista San Juan;
 Águila romana, símbolo adoptado por las legiones romanas;
 «Águila o sol», expresión mexicana para «cara o cruz»;

Numismática 
 Águila (numismática), símbolo representado en las monedas;
 Águila (moneda española), moneda de oro acuñada en España en el siglo XVI;
 Águila (moneda), acuñada en Estados Unidos;

Militaria 
 Orden Mexicana del Águila Azteca, máxima condecoración para los extranjeros en México;
 Orden del Águila Blanca, máxima condecoración de Polonia;
 Orden del Águila Roja, orden militar prusiana instituida en 1731;
 Orden del Águila de Zambia, máxima condecoración de Zambia;

Deporte 
 Águilas Blancas, equipo universitario de fútbol americano;
 Águilas Cibaeñas, equipo de la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana;
 Águilas Club de Fútbol, club de fútbol de la ciudad española de Águilas
 Águilas de Filadelfia, equipo de fútbol americano profesional;
 Águilas de la Universidad de Panamá, equipo de fútbol de Panamá;
 Águilas de la U, equipo de fútbol de Panamá;
 Águilas del Zulia, equipo de béisbol venezolano;
 Club Deportivo Águila, equipo de fútbol de El Salvador;
 Club Deportivo Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero, equipo de fútbol mexicano;
 Sport Águila, club de fútbol del distrito de Huancán, Perú;

Literatura 
 Águila (serie novelesca), serie creada por el escritor Simon Scarrow;
 A Águia, revista literaria publicada en Portugal a comienzos del siglo XX;
 Águila de blasón, obra de teatro de Ramón María del Valle-Inclán;
 El águila de fuego, revista musical estrenada en 1956;

Cine y televisión 
 Águila o sol (película), película del cómico mexicano Mario Moreno (Cantinflas);
 Águilas, película de 1929 dirigida por Frank Capra;
 Águila Roja, serie de televisión española de aventuras;
 «Águila», nombre popular dado a los premios que concede anualmente la Academia de Cine Polaco.

Alimentación 
 Cerveza El Águila, marca de cerveza española, actualmente llamada Águila Amstel;
 Cerveza Águila, de la Cervecería Bavaria S.A., marca de cerveza en Colombia;
 Águila (Arcor), una de las principales fábricas de chocolates de Argentina;

Véase también 
 Águilas Negras, una serie de organizaciones criminales colombianas.
 Edificio El Águila, edificio modernista situado en Palma de Mallorca;
 Patrulla Águila, grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire Español;
 El Águila, compañía petrolera mexicana existente durante el siglo XX;
 Águila Bicentenario, escultura urbana de la explanada Parque Bicentenario, en Tamaulipas, México.